Dildo steht für:
 Dildo, Sexspielzeug
 Dildo (Neufundland), Ort in Neufundland, Kanada
 Dildo Island, Insel vor Neufundland, Kanada
 Dildo Key, Insel der Florida Keys, Florida
 Dildo (Tschad), Standort eines Flughafens 10 Kilometer südlich von Doba, Ort im Tschad

Siehe auch: